Нового́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новогорская улица — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Новогорская улица — улица в Москве.